Krizova kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Krížova, berg, Prešov,

Tjeckien 

 Křížová, ort, Vysočina, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar